Saint-Léon steht für:

Personen:
 Vittore Benedetto Antonio Trevisan de Saint-Léon (1818–1897), italienischer Botaniker
 Arthur Saint-Léon (1821–1870), französischer Tänzer und Choreograph
 Étienne Martin Saint-Léon (1860–1934), französischer Historiker, Wirtschaftswissenschaftler und wissenschaftlicher Bibliothekar

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Léon (Allier), Département Allier
 Saint-Léon (Haute-Garonne), Département Haute-Garonne
 Saint-Léon (Gironde), Département Gironde
 Saint-Léon (Lot-et-Garonne), Département Lot-et-Garonne

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Saint-Léon-d’Issigeac, Département Dordogne
 Saint-Léon-sur-l’Isle, Département Dordogne
 Saint-Léon-sur-Vézère, Département Dordogne

Gemeinden in der kanadischen Provinz Québec:
 Saint-Léon-de-Standon
 Saint-Léon-le-Grand
 Saint-Léon-le-Grand

Ortsteil:
 Saint-Léon (Walscheid), deutsch Leonsberg, Ortsteil der Gemeinde Walscheid im Département Moselle in der Region Grand Est, Frankreich